Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2013 było 2. edycją Letniego Grand Prix w skokach narciarskich z udziałem kobiet. Rozpoczęła się 26 lipca 2013 roku w Hinterzarten, a zakończyła 22 września 2013 w Ałmaty. Cykl składał się z 6 konkursów indywidualnych oraz dwóch drużynowych. Ostateczny kalendarz zawodów został zatwierdzony w czerwcu 2013.

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Konkursy drużynowe

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix 
Klasyfikacja końcowa

Drużynowa klasyfikacja generalna 
Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 
 

2013
Sezon 2013/2014 w skokach narciarskich